Sieder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leo Sieder
 Anton Sieder